Fatick (regio); een regio van Senegal
 Fatick (departement); een departement in de gelijknamige regio
 Fatick (stad); de hoofdstad van de regio en het departement